Walden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walden Township (Cass County, Minnesota)
 Walden Township (Pope County, Minnesota)